Neo FM, kereskedelmi rádió (2009–2012)
 Neo, kelet-ázsiai kultúrával foglalkozó folyóirat
 Neo, budapesti zenei együttes
 Neo Interactive, magyar reklámügynökség